Mestre e Estudante Taguatinga Clube, mais conhecido como Meta Clube, foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Taguatinga, no Distrito Federal.

História 

O clube foi fundado por Alunos e professores do colégio Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB). Disputava o Departamento Autônomo da Federação Desportiva de Brasília. 

Disputou o Campeonato Brasiliense de 1969.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Taguatinga (Distrito Federal)